

Sigle 

COW, sigle composé des trois lettres C, O et W, fait notamment référence à :
 Copy-On-Write, une stratégie d'optimisation utilisée en programmation informatique ;
 Dirty COW (copy-on-write), vulnérabilité de sécurité du noyau Linux ;
 Chat Over the World, un programme de chat ;
 Coventry Ordnance Works, une entreprise d'armement britannique active durant la Première Guerre mondiale.

Code 
COW est un code qui fait notamment référence à :
 Coquimbo, au Chili, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Nom 
Cow, vache en anglais, fait notamment référence à :
 Cow, un film de 2009 de Guan Hu ;
 Cow, un film de 2001 avec Ian Mune (Short) ;
 Cow, un film de 2021 d'Andrea Arnold ;
 Cows, un téléfilm de 1972 avec Michael Gambon ;
 Cows, un téléfilm britannique de Geoff Posner diffusé en 1997 ;
 Cow, un groupe de country alternative allemand, originaire de Hambourg et actif de 1999 à 2003 ;
 The Cows, un groupe de rock américain actif de 1987 à 1998 ;
 Cow, un junior dans les cadets de l'Académie militaire de West Point.

Code IATA des aéroports